Villanueva de Bogas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de Bogas (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Villanueva de Bogas (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar